Братское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Братское сельское поселение — входит в Тихорецкий район Краснодарского края
 Братское сельское поселение — входит в Усть-Лабинский район Краснодарского края
 Братское сельское поселение — в Красноперекопском районе Республики Крым